Эль-Роурель ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 2,32 км². Население — 354 человека (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento del Rourell
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Información sobre El Rourell en www.altcamp.info
 Mapa de el Rourell en Google Maps

Муниципалитеты Таррагоны